Rotkreuzplatz (München), een plein in München
Rotkreuzplatz (metrostation), een station van de metro van München